

Cinema
Inside Information – film del 1934
Inside Information – film del 1939 diretto da Charles Lamont

Musica
Inside Information – album dei Foreigner